

Geografia 
 Stallings – comune diviso tra la contea di Union e la contea di Mecklenburg in Carolina del Nord, Stati Uniti d'America

Persone 
 Kevin Stallings – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Ramondo Stallings – ex giocatore statunitense di football americano 
 Richard H. Stallings – politico statunitense